De FA Cup 2020/21 was de 140e editie van de strijd om de Engelse voetbalbeker. Het knock-outtoernooi begon op 7 november 2020 en eindigde op 17 mei 2021 met de finale in het Wembley Stadium in Londen, die Leicester City won door Chelsea FC te verslaan. Leicester City plaatste zich daarmee voor de Community Shield en Europa League, maar doordat Leicester City zich via de competitie al plaatste voor de Europa League, ging dat laatste ticket naar de nummer 6 van de Premier League, West Ham United.

Toernooischema 
Dit wedstrijdschema bevat de wedstrijden vanaf de achtste finales.

Wedstrijden

Eerste ronde 
De winnaars van de kwalificatierondes, gespeeld tussen 31 augustus en 4 november 2020, en teams uit de League One en de League Two namen deel aan de eerste ronde. De loting van de eerste ronde vond plaats op 26 oktober 2020, de wedstrijden werden gespeeld tussen 6 en 26 november 2020.

Tweede ronde 
De veertig winnaars van de eerste ronde namen deel aan de tweede ronde. De loting van de tweede ronde vond plaats op 9 november 2020, de wedstrijden werden gespeeld tussen 27 en 30 november 2020.

Derde ronde 
De 20 winnaars van de tweede ronde, 24 clubs uit de Championship en 20 teams uit de Premier League namen deel aan de derde ronde. De loting van de derde ronde vond plaats op 30 november 2020, de wedstrijden werden gespeeld tussen 8 en 19 januari 2021. Marine FC, dat uitkwam op het achtste niveau, en Tottenham Hotspur, dat de vierde plaats bezat in de Premier League, speelden tegen elkaar. Het verschil in aantal plaatsen in de Engelse voetbalpiramide (116) was nooit groter tussen twee tegenstanders in de FA Cup.

Vierde ronde 
De 32 winnaars van de derde ronde namen het tegen elkaar op in de vierde ronde. De loting van de vierde ronde vond plaats op 11 januari 2021, de wedstrijden werden gespeeld tussen 22 en 26 januari 2021.

Achtste finales 
De zestien winnaars van de achtste finales namen het tegen elkaar op in de achtste finales. De loting van de achtste finales vond plaats op 11 januari 2021.

Kwartfinales 
De acht winnaars van de achtste finales namen het tegen elkaar op in de kwartfinales. De loting van de kwartfinales vond plaats op 11 februari 2021.

Halve finales 
De vier winnaars van de halve finales namen het in de halve finales tegen elkaar op in het Wembley Stadium. De winnaars van de halve finales kwalificeerden zich voor de finale. De loting van de halve finales vond plaats op 21 maart 2021.

Finale

Topscorers 
De spelers zijn gesorteerd op het aantal gemaakte doelpunten in de FA Cup, vervolgens op het aantal gespeelde wedstrijden.

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2020/21